Le château de La Valette peut désigner les châteaux français suivants :
 Le château de La Valette de Bez-et-Esparon dans le département du Gard ;
 Le château de La Valette de Pressigny-les-Pins dans le département du Loiret;
 Le Château de la Valette dans le département de la Mayenne.